Midfield bezeichnet:

Orte:
 Midfield (Alabama)
 Midfield (Texas)

Sonstiges:
 für die Villa in Inveresk, Schottland, siehe Halkerston Lodge